Эми́лио Арту́ро Исаги́рре Хиро́н (; ) — гондурасский футболист, левый защитник клуба «Мотагуа» и сборной Гондураса.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Исагирре начал в одном из сильнейших клубов Гондураса «Мотагуа», дебютировав в его составе 20 марта 2004 года в матче чемпионата Гондураса против «Пумас УНАХ».

Летом 2010 года, после чемпионата мира, перешёл в «Селтик» — к одному из грандов Шотландии, подписав четырёхлетний контракт. Дебютировал в Шотландской Премьер-лиге 29 августа 2010 года в матче против «Мотеруэлла». В первом же сезоне гондурасец был назван лучшим игроком чемпионата по версиям Ассоциации профессиональных футболистов, Шотландской Премьер-лиги и Ассоциации футбольных журналистов.

Летом 2017 года Исагирре заключил двухлетний контракт с клубом чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха».

10 августа 2018 года вернулся в «Селтик», подписав однолетний контракт.

9 августа 2019 года, почти десять спустя, Исагирре вернулся в свой первый клуб — «Мотагуа», подписав контракт на один год. 17 августа 2019 года перед началом дерби против «Олимпии» в результате нападения фанатов соперника Исагирре получил травму глаза.

В сборной 
В национальной сборной Эмилио Исагирре дебютировал 9 февраля 2007 года в матче со сборной Коста-Рики.

Исагирре принимал участие в чемпионате мира 2010.

Был включён в состав сборной Гондураса на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. В третьем матче в групповом раунде против сборной Сальвадора забил гол на 90-й минуте, а команда победила 4:0.

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Гондураса: Апертура 2006
 Обладатель Клубного кубка UNCAF: 2007
 Чемпион Шотландии: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Шотландии: 2010/11, 2012/13, 2018/19
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2014/15, 2016/17

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Аль-Фейха»